jezioro Ciemino na Pojezierzu Drawskim
3 miejscowości w Polsce:
 Ciemino – osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Koczała
 Ciemino – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Główczyce 
 Ciemino – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Borne Sulinowo